Mikkel Jensen (autocoureur), een Deense autocoureur
 Mikkel Jensen (voetballer), een voormalige Deense voetballer